Pocensi – abitanti di Poço das Trincheiras
Pocensi – abitanti di Poço de José de Moura